Slag om de Straat (965)
 Slag om de Straat (1274-1350)